Александр Полянский:
 Полянский, Александр Александрович (1902—1951) — старший радист ледокольного парохода «Георгий Седов» Главсевморпути, Герой Советского Союза.
 Полянский, Александр Александрович (1774—1818) — тайный советник и сенатор.
 Полянский, Александр Алексеевич (в монашестве Амвросий; 1878—1932) — епископ Каменец-Подольский и Брацлавский.
 Полянский, Александр Иванович (1721—1818) — статский советник, бригадир.